Jean-Baptiste Djebbari (1982), homme politique français ;
 Yakine Djebbari (1995), joueur algérien de rugby.

Patronyme algérien